Karnbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Karnbaum (1886–1967), deutscher Lehrer und Ministerialbeamter
 Sabrina Karnbaum (* 1990), deutsche Volleyballspielerin